Por Fonte de São João pode estar à procura de:
 Fonte de São João (Melgaço), no Distrito de Viana do Castelo, Portugal;
 Fonte de São João (Carcavelos), no Distrito de Lisboa, Portugal;
 Fonte de São João (Ponte de Lima), no Distrito de Viana do Castelo, Portugal.